Rosi peut désigner :

Patronyme 

 Aleandro Rosi (né en 1987), footballeur italien ;
 Alessandro Rosi (1627-1697), peintre baroque italien ;
 Francesco Rosi (1922-2015), réalisateur et scénariste italien ;
 
 Gianfranco Rosi (né en 1964), réalisateur italien ;
 Gianfranco Rosi (né en 1957), boxeur italien.
  (1864-1934), historien italien ;
 Paolo Rosi (1924-1997), joueur de rugby à XV italien ;
 Rossano Rosi (né en 1962), écrivain belge.

Autres 
 Rosi Mittermaier (1950-), skieuse alpine allemande.
 Rosi Sexton (1977-), pratiquante anglaise d'arts martiaux mixtes
 Rosi Wilton, restaurant shaorma situé en Roumanie.
 Rosi, entreprise française de recyclage de panneaux photovoltaïques.

Voir aussi